Paproski est un patronyme d'origines ukrainiennes pouvant désigner:

Carl Paproski (1945-2008), homme politique canadien en Alberta
Kenneth Paproski (1931-2007), homme politique canadien en Alberta
Steve Paproski (1928-1993), homme politique et joueur canadien de football canadien

Voir aussi
Paprocki

Homonymie de patronyme
Patronyme ukrainien